Oscar Bandeira do Carmo Magalhães (Angola,  — , 22 de setembro de 2012) foi um político brasileiro nascido em Angola, na ocasião uma colônia portuguesa.

Cresceu em Vassal, freguesia do concelho de Valpaços, em Portugal e, com 17 anos, com carta convite do governo brasileiro, chegou ao Brasil em janeiro de 1950. Residiu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde trabalhou em armazém de secos e molhados como entregador, faxineiro e balconista.

Em março de 1964, Oscar mudou-se para a Região dos Lagos, onde adquiriu dois pequenos armazéns. Neste mesmo ano abriu um pequeno supermercado. No início eram apenas dez funcionários. Ao longo dos anos, o empreendimento cresceu e passou a empregar 642 funcionários. Oscar Magalhães também atua no ramo imobiliário e como pecuarista, empregando em suas fazendas dezenas de trabalhadores.

Em 1996, quando da emancipação de Iguaba Grande, Oscar Magalhães candidatou-se a prefeito pela primeira vez, sem sucesso. Tentou novamente em 2008, quando conseguiu se eleger prefeito do município pelo PSDB.  Seu mandato terminou em 2012.

Prefeitos de Iguaba Grande
Naturais de Angola colonial
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira